Alexandre Thomas (1810-1898), peintre français ;
 Alexandre Thomas (1913-1990), homme politique français ;
 Alexandre-Gérard Thomas (1818-1857), historien et journaliste français qui écrivit souvent en signant simplement Alexandre Thomas